William Gibson se poate referi la pa:

William Gibson (n. 1948), scriitor american de literatură științifico-fantastică, autor al Neuromancer
William Gibson (1914–2008), dramaturg american, autor al The Miracle Worker
William Gibson (n. 1959), istoric britanic